Bobolice (plaats), plaats in Polen
 Bobolice (gemeente), gemeente in Polen